Андре́й Лобода:
 Лобода, Андрей Автономович (1916—1965) — разведчик взвода конной разведки.
 Лобода, Андрей Митрофанович (1871—1931) — фольклорист, этнограф, педагог, историк театра.